Бубліков Олексій Васильович - один із небагатьох, нагороджених п'ятьма медалями «За відвагу».
 Бубликов Валентин Борисович (1940, Деркачі) — доктор технічних наук (1998).
 Бубликов Федір Борисович — радянський в ійськовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Бубликов Юрій Тихонович (1912–1969) — радянський актор, заслужений артист РРФСР.
 Бубликов — персонаж фільму «Службовий роман», що висвітлює аспект бюрократизму.

Див. також 
 Бублики